Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Peru. IJsland heeft geen ambassade in Peru.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Peru
IJslandse